Osoby o tym nazwisku:
 Apoloniusz Golik – polski wojskowy
 Bogdan Golik – polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca
 Dawid Golik – polski historyk i politolog
 Dragana Golik – jugosłowiańska lekkoatletka
 Gordan Golik – chorwacki piłkarz
 Paweł Golik – polski genetyk
 Tadeusz Golik – polski sztangista

Inne:
 Golik – wieś w Chorwacji